Tenisový turnaj ATP Valencia Open 500 2010 se konal ve dnech 31. října - 6. listopadu ve španělské Valencii venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 019 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Andy Murray (2. kolo)
  Robin Söderling (semifinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  David Ferrer (vítěz)
  Michail Južnyj (odstoupil)
  Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (odstoupil)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Murray
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= F López
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=61
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Mónaco
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= R Bautista-Agut
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=67
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= P Andújar
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= D Tursunov
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=1r

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= B Paire
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= M Granollers
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= F Verdasco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= M Russell
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Stachovskij
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= G Simon
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= P Kohlschreiber
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= JI Chela
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= J Martí
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= N Davyděnko
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Murray
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Mónaco
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= P Andújar
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=LL
| RD2-team04= M Granollers
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= F Verdasco
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= G Simon
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= JI Chela
| RD2-score07-1=60
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= N Davyděnko
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= J Mónaco
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=LL
| RD3-team02= M Granollers
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Simon
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= N Davyděnko
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=LL
| RD4-team01= M Granollers
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= G Simon
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (finále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2010